Ви́ктор Мерку́лов:
 Меркулов, Виктор Иванович (1945—2023) — советский хозяйственный деятель.
 Меркулов, Виктор Николаевич (1925—1968) — советский футболист.